Актори (фільм, 2000) - французька комедія
  - британська комедія

Див. також 
 Актор (значення)